Miljuš ist der Familienname folgender Personen:

 Brano Miljuš (* 1950), jugoslawischer bzw. bosnischer Politiker und Jurist
 Dušan Miljuš (* 1960), kroatischer Journalist